Бахман (Бахманн) — неоднозначное понятие.

Персоналии 
 Бахман — в иранском эпосе полулегендарный царь Ирана.
 Бахман, Августус Квиринус (более известен под фамилией Ривинус; 1652—1723) — немецкий естествоиспытатель, профессор в Лейпцигском университете с 1691 года.
 Бахманн, Август (1897—1923) — эстонский режиссёр и актёр.
 Бахманн, Аксель (род. 1989) — парагвайский шахматист, гроссмейстер (2007).
 Бахман, Альберто (1875—1963) — швейцарский скрипач и композитор.
 Бахман, Анатолий Николаевич (род. 1935) — советский футболист.
 Бахман, Даниель (род. 1994) — австрийский футболист.
 Бахман, Ингеборг (1926—1973) — австрийская писательница.
 Бахман, Карл Йозеф фон (1734—1792) — швейцарский аристократ и офицер.
 Бахман, Карл Фридрих (1785—1855) — немецкий философ и минеролог.
 Бахман, Лев Исаакович (1830—1896) — российский архитектор, представитель эклетического направления.
 Бахман, Людвиг (1856—1937) — немецкий историк шахмат; инициатор выпуска ежегодника «Schachjahrbuch» (1891—1930).
 Бахман, Мишель (род. 1956) — американский политик.
 Бахманн, Рамона (род. 1990) — швейцарская футболистка.
 Бахман, Ричард (род. 1987) — американский хоккеист.
 Бахман, Ричард — один из псевдонимов Стивена Кинга.
 Бахман, Роберт (род. 1944) — швейцарский композитор и дирижёр.
 Бахман, Тина (род. 1986) — немецкая биатлонистка.
 Бахман, Франц (1930—2019) — австрийский альпинист, горноспасатель, инженер-машиностроитель.
 Бахман, Фридрих (1909—1982) — немецкий математик
 Бахман, Чарльз Уильям (1924—2017) — американский учёный в области компьютерных наук.
 Бахман, Эдвин (1890—1986) — американский скрипач венгерского происхождения.

Другие значения 
 Бахма́н (Бехмен, ) — иранское имя, связанное с авестийской и персидской эпической традицией.
 Бахман — город в Иране, в провинции Фарс.
 Бахман — одиннадцатый месяц иранского календаря.
 «Бахман» — рассказ Владимира Набокова.